Livadia bezeichnet:

Orte
 In Griechenland:
 Livadia, Stadt in Griechenland
 Livadia (Zentralmakedonien), Ort in Nordgriechenland
 Livadia (Rethymno), Ort im Regionalbezirk Rethymno auf Kreta
 Livadia (Chania), Ort im Regionalbezirk Chania auf Kreta
 Livadia (Andros), Ort auf der Insel Andros
 Livadia (Tilos), Ort auf der Insel Tilos
 Livadia (Astypalea), Ort auf der Insel Astypalea
 Livadia (Paros), Ort auf der Insel Paros
 Auf Zypern:
 Livadia/Sazlıköy, Stadt im Distrikt İskele, Nordzypern
 Livadia (Bezirk Larnaka), Stadt im Bezirk Larnaka, Zypern
 Livadia (Bezirk Nikosia), Ort im Bezirk Nikosia, Zypern
 In Rumänien:
 Livadia (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Livadia (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

Weitere
 (3006) Livadia, einen Asteroiden
 Livadia (Schiff), der Name zweier früherer russischer Schiffe
 Zentrum für Orgelmusik «Livadia», Krim, siehe Liwadija-Palast#Elektrizitätswerk und Orgelzentrum

Siehe auch:
 Liwadija (Begriffsklärung)